Le Championnat du Maroc de football 2006-2007 est la  édition du championnat du Maroc de football. Elle voit la victoire de l'OC Khouribga qui remporte le premier titre de champion du Maroc de son histoire.

Participants

Compétition

Classement

Résultats

Meilleurs buteurs

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Coupe du Maroc de football 2006-2007
 Championnat du Maroc de football D2 2006-2007

Liens externes 
 

Championnat du Maroc de football
Maroc
Sport au Maroc en 2006
Sport au Maroc en 2007